Команда мечты:
 Команда мечты — американский комедийный фильм 1989 года.
 Команда мечты — российский спортивный фильм 2019 года.